Ракетное оружие разрабатывается Ираном в атмосфере противостояния со странами Запада, частичной международной изоляции и при наличии собственной ядерной программы, что привело к необходимости развития собственного ракетного оружия.

История 
Главными помощниками в создании собственного ракетного оружия были Россия и КНДР. Так в 1993 году на базе советского ракетного комплекса «Луна-М» была создана ракета «Зильзаль».

В 1994 году на базе северокорейских ракет «Нодон» начали разрабатываться баллистические ракеты «Шахаб-3» (первая иранская ракета, способная достичь территории Израиля). К 2011 году у Ирана насчитывалось 40 ракет этого класса.

13 августа 2017 г. Парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу, это стало реакцией на недавно принятый в США закон, позволяющий Вашингтону расширять санкции в отношении Тегерана.

Состав 

Комплексы малой дальности:
 «Тондар» (до 150 км)
 «Фатех» (менее 200 км)

Комплексы средней дальности:
 «Шахаб»
 «Кадер»

Баллистические:
 ближнего радиуса действия Hatf-II (180 км, 2012)
 «Саджил» (дальность 2 тыс. км, 2008 год)

Крылатые ракеты:
 Мескат («Meshkat») дальностью 2000 км и более на основе купленных на Украине советских Х-55, ракеты готовы после 2012.
 «Триумф» — самая быстрая в мире КР морского базирования.
 Достоверно существуют КР, базирующиеся на подводных лодках (не ПКР).
 Nasr-e Basir — КР морского и сухопутного базирования с активным маневрированием и самонаведением.
 Qadir — морского и сухопутного базирования против морских целей (до 300 км).

Противокорабельные:
 Крылатые ракеты «Гадер» (дальность 222 км; разработка завершена летом 2011 года).
Также на вооружения Ирана находятся различные ПКР разработки США (Гарпун), Китая (С-серия), Ирана.

Иранская компания AIO курирует разработку баллистических ракет.

Проблемы эксплуатации 
В условиях длительной изоляции Иран лишен был доступа к ряду технологий, что неизбежно повлияло на боеспособность его ракетных частей. Имеются сведения об отсутствии технологий, позволяющих держать в течение длительного времени на дежурстве жидкостные ракеты. Из-за чего постановка последних на дежурство и снятие с него сопровождаются длительными и трудоемкими процедурами, что неизбежно сказывается на боеспособности.

Учения 
28 сентября 2008 года были проведены масштабные учения «Маневры Великого Пророка — IV», на которых были испытаны «Фатех», «Тондар» и «Шахаб».

В январе 2012 года «Гадер», «Нур» (дальность 200 км) и «Наср» были испытаны в акватории Персидского залива в рамках учений «Велайят-90» («Главенство-90»).

См. также 
 Али Шамхани
 Космическая программа Ирана

Ссылки

Примечания 

Ракетное оружие Ирана